Mariano González puede referirse a:

 Mariano González, futbolista argentino;
 Mariano Eusebio González García, más conocido como «Luis Mariano», cantante español;
 Mariano González Maroto, futbolista español;
 Mariano González Zarur, político mexicano.
 Mariano González Fernández, abogado y político peruano.